Amaranthus perennis  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus perennis descrita por Bellardi es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus perennis descrita por Bellardi ex Colla es el Amaranthus deflexus de L.

Referencias